

Маркелово — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Маркелово — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія
 Маркелово — село, Шегарський район, Томська область